

Населені пункти та їхні частини

 Красник — місто в Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Красник — гміна в Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Красьник — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Красьник — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Красьник — частина села Славково в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Красьник — осада в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Красьник — осада в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Красник (місто)

Примітки